est un genre éteint de dinosaures pachycéphalosauridés.

L'espèce type et seule espèce, , a été initialement décrite en 1945 par Charles Mortram Sternberg sous le protonyme dee Stegoceras lambei puis rattachée au genre Colepiocephale, spécialement créé pour elle, par  en 2003.

Colepiocephale lambei est le plus ancien pachycéphalosauridé connu, ayant vécu au Crétacé supérieur, au milieu du Campanien, alors que tous les autres pachycéphalosauridés vivaient au Maastrichtien. Il vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Alberta, au Canada.

Description 
Colepiocephale lambei est un pachycéphalosauridé qui se caractérise principalement par l'absence de saillie latérale et sur la partie posterieure du squamosal, un os pariétal descendant bas et la présence de deux petits nodules situés sous le bord postérieur de la jonction pariéto-squamosale.

Phylogénie 
Hanssuesia appartient à la famille des Pachycephalosauridae.

Le cladogramme suivant est modifié d'Evans et de ses collègues en 2013. Il montre sa position au sein de cette famille où il est placé dans une polytomie avec les genres Hanssuesia et Stegoceras :

Ce cladogramme diffère peu de celui de Longrich, Sankey et Tanke (2010).

Notes et références

Références 

 http://www.palaeocritti.com/by-group/dinosauria/pachycephalosauria/colepiocephale

Références taxinomiques 

 

Pachycephalosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 1945
Taxon fossile décrit en 2003
Paléontologie aux États-Unis